Louis Champagne est un acteur québécois (canadien) à Radio-Canada.
 Louis Champagne est un animateur de radio québécois (canadien) de Chicoutimi.